Каясан — село в Щучанском районе Курганской области России. Административный центр Каясанского сельсовета.

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Курган составляет 210 км, до районного центра города Щучье — 38 км. Абсолютная высота 174 метра над уровнем моря.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 82 % из 1132 человек.Проживают также башкиры.

Примечания 

Населённые пункты Щучанского района